Саламин, Саламис — греческий топоним. Может означать:

 Саламин — остров в заливе Сароникос.
  — военно-морская база на одноимённом острове.
 Саламин (город) — город на одноимённом острове.
 Саламин (дим) — община (дим) в Греции.
  — бухта на западе одноимённого острова.
 Битва при Саламине — морское сражение в 480 году до н. э.

Кипр
 Саламин (Кипр) — древний город на восточном берегу Кипра.
 Битва при Саламине на Кипре (306 до н. э.) — битва в 306 году до н. э.
  — район города Фамагуста.
 Неа Саламина (футбольный клуб) — футбольный клуб.

Корабли
 Саламис (линкор) — линейный корабль Военно-морских сил Греции.
 Саламис II или  — эскадренный миноносец в составе Военно-морских сил Греции в 1944—1951 гг.
  — фрегат типа «Идра» в составе Военно-морских сил Греции с 1998 года.

Другое
  — род дневных бабочек из подсемейства Nymphalinae.

См. также